Der Name Puffy bezeichnet

 das Maskottchen des Betriebssystems OpenBSD, der OpenSSH und weiterer ähnlicher Projekte, siehe Puffy (Maskottchen)
 eine japanische Pop-Band, siehe Puffy AmiYumi
 den amerikanischen Rapper Sean Combs, auch bekannt als Puff Daddy
 den amerikanischen Schlagzeuger Mike Bordin
 den ungarischen Schauspieler Karl Huszár-Puffy (1884–1943)

Siehe auch:
 Buffy